Tudora se poate referi la:

 Localități din România
 Tudora - localitate din județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Tudora - comună din raionul Ștefan Vodă

Toponime românești